Стандартные номерные знаки в Хорватии состоят из двух букв (которые является кодом города), которые разделены гербом Хорватии от трёх или четырёх цифр и одной или двух букв.

Существует также возможность заказать номерной знак за деньги. Платные знаки выглядит точно так же, как стандартные, за исключением того, что комбинацию цифр и букв выбирает владелец транспортного средства. Некоторые индивидуальные знаки могут состоять из слов от четырёх до семи букв или комбинации слов из четырёх или пяти букв и одной или двух цифр. Тем не менее, эти номерные знаки до сих пор довольно редки в Хорватии, главным образом потому, что они могут быть использованы лишь в течение пяти лет после первой регистрации и они также требуют пошлины в размере 8000 хорватских кун (около 900 евро).

Таблица автомобильных номеров 

Хорватия
Транспорт в Хорватии
Списки:Хорватия